Gabriela Grechi – conduttrice televisiva e attrice italiana
Luigi Grechi – cantautore e chitarrista italiano
Simon Grechi – attore italiano